
Termin -{ADH}- ima više značenja.

 Antidiuretski hormon, hormon
 Alkohol dehidrogenaza, enzim
 Alanopin dehidrogenaza, enzim